De Tour de Ski 2021/2022 begon op 28 december 2021 in Lenzerheide en eindigde op 4 januari 2022 in Val di Fiemme. Deze Tour de Ski maakt deel uit van de wereldbeker langlaufen 2021/2022. De Noor Johannes Høsflot Klæbo bij de mannen en de Russische Natalja Neprjajeva bij de vrouwen wonnen deze Tour de Ski.

Etappeschema

Klassementen

Algemeen klassement

Puntenklassement

Etappes

Etappe 1

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 4

Etappe 5

Etappe 6

Klassementsleiders na elke etappe

Externe links 
 Officiële website

Tour de Ski
Langlaufen in 2021
Langlaufen in 2022